Skiddaw kan syfta på:

Australien 

 Mount Wellington (berg i Australien, Tasmanien), Hobart,

Storbritannien 

 Skiddaw (berg i Storbritannien), England, Cumbria, 
 Skiddaw (parish), England, Cumbria, Allerdale, Underskiddaw,